Серге́й Блино́в: Блинов, Сергей Александрович (род. 1977) — российский легкоатлет, спринтер.
 Блинов, Сергей Николаевич (род. 1975) — российский государственный деятель.
 Блинов, Сергей Павлович (1886—?) — морской офицер.